Chaussy puede referirse a: 

 Chaussy, comuna francesa situada en Loiret.
 Chaussy, comuna francesa situada en Valle del Oise.